Christoph Scheiner – gesuita e matematico tedesco
 Elliot Scheiner – produttore discografico e ingegnere del suono statunitense
 Julius Scheiner – astronomo tedesco